Pierre Jolibois peut désigner :
Pierre Jolibois (1860-1908), ingénieur civil et homme politique français ;
Pierre Jolibois (1884-1954), chimiste français.

Voir aussi